Wiktor Suslin ist der Name folgender Personen:

 Wiktor Jewsejewitsch Suslin (1942–2012), russischer Komponist, siehe Viktor Suslin
 Wiktor Nikolajewitsch Suslin (* 1944), sowjetischer Ruderer